arak, arab szeszesital
 Arak egykor önálló község Magyarországon, 1934 óta a Győr-Moson-Sopron megyei Halászi része, de 1950 és 1976 között Máriakálnokhoz tartozott
 Arak város Iránban
 ARAK Alba Regia Atlétikai Klub, székesfehérvári sportegyesület